Sylvie Vuillaume (née en 1965), footballeuse française 
Sylvie Vuillaume (née en 1979), joueuse française de rugby à XV